Rakaca  kan syfta på:

Rakaca (ort) – en ort i Borsod-Abaúj-Zemplén i Ungern
Rakaca (vattendrag) – ett vattendrag i Ungern
Rakaca-víztározó – en reservoar i Ungern